Маттеос — мужское личное имя. Известные носители:
 Маттеос из Урха (более известен как Матфей Эдесский; ?—1144) — армянский историк и хронист XII века родом из города Эдесса (Урха).
 Маттеос II (Измирлян) (1845—1910) — Католикос всех армян в 1908—1910, преемник Мкртича I Хримяна.
 Маттеос Джугаеци (ок. 1350—ок. 1411) — армянский мыслитель, литературовед и богослов XIV—XV веков.

См. также 

 Маттео (значения)